Штайнберг-ам-Рофан () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  70929. В 1188 году впервые упоминается церковь в посёлке.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хельмут Марграйтер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля